Давід Гарсія (футболіст, 1981 р.н.) — іспанський футболіст у відставці
 Давід Гарсія (футболіст, 1994 р.н.) — іспанський футболіст «Осасуна».
 Давид Гарсія — нове ім'я сина Жириновського, Лебедєва Ігоря Володимировича